Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale John Andrews e Mike Estep 4-6, 6-3, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1975